Зарянское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зарянское сельское поселение — в Калачёвском районе Волгоградской области.
 Зарянское сельское поселение — в Кяхтинском районе Республики Бурятия.
 Зарянское сельское поселение — в Зырянском районе Томской области.